Fleta ist der Familienname folgender Personen:

 Miguel Fleta (1897–1938), spanischer Opernsänger (Tenor)
 Pierre Fleta (1925–2005), spanischer Opernsänger (Tenor)